La Marche péroniste (Marcha Peronista), aussi appelée Les jeunes péronistes (Los Muchachos Peronistas) est l'hymne des partisans du mouvement péroniste et justicialiste. La marche, dont les paroles avaient été écrites par Oscar Ivanissevich en 1948, fut enregistrée pour la première fois par Hugo del Carril en 1949.

Divers artistes tels que Francisco Canaro et Héctor Mauré ont adapté l'œuvre originale dans plusieurs genres musicaux tels que le jazz, le tango, la valse, la chacarera, le carnavalito ou le heavy metal.

Paroles

Liens externes 
  Paroles de la Marche péroniste sur Wikisource
  La Marcha - un viaje al primer peronismo

Notes et références 

Chanson argentine
Chanson de 1948
Péronisme